Ларте́:

 Ларте, Луи (1840—1899) — французский археолог и палеонтолог, обнаруживший останки кроманьонца;
 Ларте, Эдуард (1801—1871) — французский археолог.